San Miguel kan syfta på:

 San Miguel – spanska för helgonet Sankt Mikael
 Grupo Mahou-San Miguel – ett spanskt ölbryggeri
 San Miguel Corporation – ett bryggeriföretag i Filippinerna
 San Miguel Beermen – ett basketbollag ägt av San Miguel Corporation

Geografi

Angola

 Fortaleza de São Miguel – även känt som San Miguel Fort

Antarktis 

 San Miguel (kulle i Antarktis),

Argentina 

 San Miguel kommun, Argentina, Corrientes, 
 San Miguel, Corrientes, 
 San Miguel, La Rioja, 
 San Miguel, Catamarca, 
 San Miguel del Monte
 San Miguel de Tucumán

Bolivia

 San Miguel de Velasco
 San Miguel del Bala – ett litet samhälle i regnskogen vid floden Beni, nära Rurrenabaque

Brasilien 

 Arroyo San Miguel (vattendrag i Brasilien),

Se även
 São Miguel das Missões

Chile 

 San Miguel kommun, Chile, Provincia de Santiago,

Colombia 

 San Miguel kommun, Santander, 
 San Miguel, Santander, 
 San Miguel kommun, Putumayo, 
 San Miguel, Putumayo, 
 Cajamarca (ort), Tolima, 
 San Miguel de Sema (kommun), Boyacá, 
 San Miguel de Sema (ort), Boyacá,

Costa Rica 

 San Miguel (ort i Costa Rica), San José,

Ecuador 

 San Miguel de Salcedo, ort, Cotopaxi, 
 San Miguel, Bolívar, ort,

El Salvador 

 San Miguel, El Salvador, departementshuvudort, Departamento de San Miguel,

Filippinerna 

 San Miguel (Bohol), 
 San Miguel (Catanduanes), 
 San Miguel (Leyte), 
 San Miguel (Iloilo), 
 San Miguel (Surigao del Sur), 
 San Miguel (Zamboanga del Sur),

Se även
 San Miguel – gamla namnet på Cebu

Guatemala 

 Municipio de San Miguel Ixtahuacán, kommun i Departamento de San Marcos
 San Miguel Ixtahuacán, kommunhuvudort, Departamento de San Marcos,

Kuba

 San Miguel del Padrón – en stad och kommun i Havana

Mexiko 

 San Miguel Zozutla, ort, Puebla, Yehualtepec, 
 San Miguel, Querétaro Arteaga, 
 San Miguel Contla, ort, Tlaxcala, Santa Cruz Tlaxcala, 
 San Miguel Quetzaltepec, ort, Oaxaca, 
 San Miguel Peras, ort, Oaxaca, 
 San Miguel Panixtlahuaca, ort, Oaxaca, 
 San Miguel Oxtotilpan, ort, Delstaten Mexiko, Temascaltepec, 
 Huautepec, ort, Oaxaca, 
 San Miguel Ecatepec, ort, Oaxaca, Magdalena Tequisistlán, 
 San Miguel Cajonos, ort, Oaxaca, San Francisco Cajonos, 
 San Miguel Balderas, ort, Morelos, 
 San Miguel Aloápam, ort, Oaxaca, 
 San Miguel Tenochtitlán, ort, Delstaten Mexiko, Jocotitlán, 
 Acambay, ort, Delstaten Mexiko, Acambay de Ruíz Castañeda, 
 San Miguel Marcos Pérez, ort, Oaxaca, San Juan Teposcolula, 
 Isla Soyaltepec (ort), Oaxaca, San Miguel Soyaltepec, 
 Zapotal San Miguel 1ra. Sección Ramal Uno, ort, Tabasco, Huimanguillo, 
 San Miguel, Villa Guerrero, 
 San Miguel, Chilpancingo de los Bravo, 
 San Miguel, Acayucan, 
 San Miguel, Villanueva, 
 San Miguel, Ocampo, 
 San Miguel Zapotitlan, ort, Sinaloa, Ahome, 
 San Miguel Totolapan, ort, Guerrero, 
 San Miguel el Alto, Jalisco, 
 San Miguel, Amatepec, 
 San Miguel de Buenavista, ort, Nayarit, Jala, 
 San Miguel, Amanalco, 
 San Miguel, Ocosingo, 
 San Miguel, Tehuacán, 
 San Miguel, Tepeaca, 
 San Miguel, Santiago Lachiguiri, 
 San Miguel, Puruándiro, 
 San Miguel, Mezquitic, 
 San Miguel, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, 
 San Miguel, Ixhuatán, 
 San Miguel, El Bosque, 
 San Miguel, Tuzantán, 
 San Miguel, Medellín, 
 San Miguel, Teotlalco, 
 San Miguel, Tingüindín, 
 San Miguel, Ayutla de los Libres, 
 San Miguel, Solosuchiapa, 
 San Miguel, Tonatico, 
 San Miguel, San Juan Lalana, 
 San Miguel, San Gregorio Atzompa, 
 San Miguel, Morelos, 
 San Miguel, Campeche, 
 San Miguel, Villa Comaltitlán, 
 San Miguel, Motozintla, 
 San Miguel, Las Margaritas, 
 San Miguel, Puebla, 
 San Miguel, Tasquillo, 
 San Miguel, Tapalpa, 
 San Miguel, Cacahoatán, 
 San Miguel, Acatepec, 
 San Miguel, Santa Cruz Zenzontepec, 
 San Miguel, Cuautitlán de García Barragán, 
 San Miguel, La Grandeza, 
 San Miguel, Zapotlanejo, 
 San Miguel, Zaragoza, 
 San Miguel de Horcasitas, ort, Sonora, 
 San Miguel de Horcasitas (kommun), Sonora, 
 San Miguel de Allende

Spanien 

 San Miguel, Spanien, Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 El Cabo de Gata, ort, Andalusien, Provincia de Almería, 
 San Miguel de Serrezuela (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Paradela (ort), Galicien, Provincia de Lugo,

Se även
 San Miguel County
 São Miguel (olika betydelser)

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar